Goldenrod ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Goldenrod (Florida)
 Goldenrod (Kansas)
 Goldenrod (Minnesota)

Goldenrod steht für:
 Goldenrod (Rekordwagen), 1965 in Utah gefahrenes Rennfahrzeug
 Goldenrod (Band), Psychedelic-Rock-Band aus den USA 1969